Moussac kan syfta på:
 Moussac, Gard
 Moussac, Vienne